DeVore ist der Familienname folgender Personen:

 Billy DeVore (1910–1985), US-amerikanischer Rennfahrer
 Chuck DeVore (* 1962), US-amerikanischer Politiker
 Irven DeVore (1934–2014), US-amerikanischer Anthropologe und Evolutionsbiologe 
 Ophelia DeVore († 2014), US-amerikanische Unternehmerin und Model 
 Ronald DeVore (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Vore für De Vore